Беличенко — фамилия. Известные носители:
 Беличенко, Сергей Андреевич (род. 1947) — российский джазовый музыкант.
 Беличенко, Татьяна Борисовна (род. 1974) — российский теле- и кинопродюсер, директор по производству и разработке кинокомпании «Амедиа».

См. также 
 Бельченко